Лев і ягня () — американський комедійний трилер режисера Джорджа Б. Сейтца 1931 року.

Сюжет

У ролях 
 Волтер Байрон — Дейв
 Кармел Майерс — Інес
 Реймонд Гаттон — Маггсі
 Монтегю Лав — професор Тотті
 Міріам Сігар — Мадж
 Чарльз К. Джеррард — Берт
 Вілл Стентон — Ребін
 Чарльз Вілдіш — перший матрос
 Гаррі Сімельс — другий матрос
 Йорк Шервуд — Вістер
 Сідні Брейсі — Стантон

Посилання 

Фільми англійською мовою
Фільми-трилери США
Кінокомедії США
Фільми Columbia Pictures
Чорно-білі фільми
Кінокомедії 1931